Bristol County er navnet på counties i USA:
 Bristol County, Massachusetts
 Bristol County, Rhode Island